Бейн — английская  и еврейская фамилия. Известные носители:
 Бейн, Александр (1811—1877) — шотландский изобретатель, техник и часовщик.
 Бейн, Беверли (1894—1982) — американская актриса.
 Барбара Бейн (урождённая Милисент Фогель; род. 1931) — американская актриса.
 
 Бейн, Джо (1912—1991) — американский экономист.
 Бейн, Джон Питер (известен под псевдонимом TotalBiscuit; 1984—2018) — игровой комментатор и критик.
 Бейн, Дональд (род. 1935) — американский писатель.
 Бейн, Дэвид (1900—1956) — шотландский футболист.
 Бейн, Исаак Борухович (более известен как Исаак Борисович Байн; 1896—1990) — румынский и советский дирижёр.
 Бейн, Конрад (1923—2013) — канадо-американский актёр.
 Бейн, Лаура (род. 1992) — победительница конкурса «Мисс Бельгия» 2012 года.
 Бейн, Мэри (1904—1972) — американская шахматистка; международный мастер (1952).
 Бейн, Робин (род. 1980) — американская фотомодель.
 Бейн, Скотт (род. 1991) — шотландский вратарь.
 Бейн, Фиона (род. 1966) — шотландская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1998.
 Бейн, Фрэнсис Уильям (1863—1940) — английский писатель.
 Бейн, Чеслав Яковлевич (1864 — после 1935) — русский и польский промышленник, инженер.

Вымышленные персонажи 
 Бейн — суперзлодей из комиксов о Бэтмене и кино- и мультэкранизаций этих комиксов.
 Бейн — персонаж фильма «Матрица: Перезагрузка», в которого воплотился агент Смит.
 Бейн () — одно из основных злых божеств в вымышленной вселенной «Забытые Королевства».
 Бейн — кентавр в вымышленной вселенной «Гарри Поттер».
 Кэд Бейн — охотник за головами в вымышленной вселенной «Звёздные войны».
 Дарт Бейн — лорд ситов в вымышленной вселенной «Звёздные войны».

Топонимы 
 Бейн — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Бейн — коммуна во Франции, департамент Ивелин.

См. также 
 Бейнс
 Бейнит
 Bain & Company